— портовый город, расположенный в округе Сирибэси на юго-западе японского острова Хоккайдо. Город расположен на берегу залива Исикари и долгое время являлся крупнейшим портом залива. Отару — крупный туристический центр, по сути, представляющий собой пригород Саппоро.

География 

Отару — портовый город на побережье Японского моря в северной части округа Сирибэси. Южная часть города расположена на крутых склонах гор, поэтому высота города резко понижается от предгорий до берега. Территория между побережьем и горами была почти полностью застроена, застроенную часть города на горных склонах называют сака-но мати или «город холмов».

Ближайшие города 
 Йоити: Йоити, Акаигава
 Исикари: Саппоро (Тэйнэ, Минами), Исикари

Климат 
Лето тёплое, со средней температурой около +19 °C и высокой влажностью. Зима снежная, высота снежного покрова, который держится с ноября по март, составляет 1,22 м.

Абсолютные температуры колебались от +34,9 °C 1 августа 2000 года до -18 °C 24 января 1954 года. Ежемесячные количества осадков колеблются от 379,8 мм в августе 1962 года до 12,0 мм в июне 2007 года.

История 
Отару имеет давнюю историю, на территории Отару располагались поселения айнов. Само название «Отару» айнского происхождения, изначальное название «Отарунай» (オタルナイ) переводится как «река на песчаном пляже» (オタ・オル・ナイ, Ота-ору-най), однако данное название относилось не к сегодняшнему месторасположению города Отару, а располагалось ниже по течению реки Хосиоки, которая течёт вдоль границы города Саппоро. В близлежащей пещере Тэмия содержатся резные фигурки раннего периода айнской истории, около 400 года нашей эры. Отарунай была признана деревней Сёгунатом Токугава в 1865 году, в 1869 году Отарунай (オタルナイ) переименовали в Отару (小樽), а уже в 1880 году была соединена первой на Хоккайдо железнодорожной линией с Саппоро.

Город вырос как финансовый и деловой центр Хоккайдо, а также как торговый порт с Южным Сахалином. 1 августа 1922 года получил статус города. 26 декабря 1924 года грузовой состав с 600 единицами динамита взорвался на станции Тэмия, повредил склады, портовые сооружения и близлежащие районы. Местные власти заявили, что, по крайней мере, 94 человека погибло и 200 ранено. С 1950-х годов угольная промышленность окрестностей города пришла в упадок, поэтому статус экономического центра перешёл от Отару к Саппоро.

Достопримечательности 

Канал, украшенный уличными лампами викторианского стиля, является одной из главных достопримечательностей Отару. Город привлекает большое количество туристов как из Японии, так и из России и других стран.

Известная достопримечательность в западной части города — Нисин Готеэн (Особняк Сельди). Это большое деревянное здание, построенное в 1897 году, было домом местного магната рыбной промышленности. Первоначально здание было построено в соседней деревне Томари и переместилось оттуда в Отару в 1958 году. Посетители могут видеть явные различия между запущенными условиями первого этажа, где в комнате спали 120 рабочих, и роскошью комнат магната.

Отару известен своим пивом. Пиво Отару является популярным рестораном со средневековым интерьером. Отару также известен типичным японским блюдом — суши. У города также есть большие торговые ряды и базары, но меньшие по меркам соседнего Саппоро. Известен Отару и прикладным искусством, например, стаканами и музыкальными шкатулками.

Горнолыжный курорт 

Отару — важный горнолыжный курорт. Часть этого холмистого города находится на низких склонах Тэнгуяма, хорошего места для зимних видов спорта, прежде всего, лыжного спорта.

Транспорт 
 JR Hokkaido — Станция Отару

Города-побратимы 
  Находка, Россия (1966)
  Данидин, Новая Зеландия (1980)
  Холмск, Россия (1991)
  Кансогу, Республика Корея (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Хоккайдо